De finale van de DFB-Pokal van het seizoen 2000/01 werd gehouden op woensdag 26 mei 2001 in het Olympisch Stadion in Berlijn. Het FC Schalke 04 van trainer Huub Stevens versloeg Union Berlin met 2-0. Bij Schalke verschenen er twee Belgen en twee Nederlanders aan de aftrap. Youri Mulder volgde de finale vanaf de bank.

Finale

Wedstrijd

2001
FC Schalke 04
DFB
Sportevenement in Berlijn